Швейцарская Суперлига 2005/2006 годов () — 109-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Страница сезона на официальном сайте
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2006 году
Спорт в Швейцарии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006